Aleksandar IV.,  papa od 12. prosinca 1254. do 25. svibnja 1261. godine.

Pape